Кубок Туреччини з футболу 2008–2009 — 47-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул ввосьме здобув Бешікташ.

Календар

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2008

|}

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 січня/3 лютого 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 січня/4 лютого 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 січня/4 лютого 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 січня/5 лютого 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3 березня/22 квітня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 січня/5 лютого 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Туреччини на soccerway 
 Кубок Туреччини на rsssf  

2008—2009
Туреччина
Туреччина
2008 у турецькому спорті
2009 у турецькому спорті